José Ignacio Chauvin (Loja, 18 de julio de 1975) es un político ecuatoriano, fundador de la Brigada Nacional Simón Bolívar con quienes realizó una caminata desde la "Mitad del Mundo" a Montecristi para ciudadanizar el proceso de la Constituyente impulsado por el presidente Rafael Correa en las poblaciones remotas de Ecuador.

Caso hermanos Restrepo y exilio 

Chauvin se proclamó defensor de los de los Derechos Humanos en el año 1993 en la lucha por el caso de los Hermanos Restrepo, jóvenes de 17 y 14 años, quienes fueron torturados y desaparecidos por la Policía ecuatoriana en el régimen de León Febres Cordero. Chauvin fue agredido por la policía ecuatoriana en varias ocasiones durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, quien impuso un cerco policial en la Plaza de la Independencia para evitar que se siguiera realizando la protesta de cada miércoles por las personas víctimas de la represión del gobierno febrescorderista.(https://web.archive.org/web/20151026063521/http://www.cedhu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=5) Tras el incidente se exilió en Uruguay por cinco años.

Condena de Amnistía Internacional 
Amnistía Internacional expreso que sentía "gran preocupación por la seguridad de José Ignacio Chauvin. Según los informes se ha atentado contra su vida y ha vuelto a ser golpeado por la policía". 

Según los informes, "el 9 de febrero de 1993 se produjo un intento de atropellar a José Ignacio Chauvin con un vehículo. Uno de los ocupantes del vehículo fue reconocido como una de las personas que participaron en la tortura de José Ignacio Chauvin en enero de 1993. El 10 de febrero la policía intentó sin éxito detener a José Ignacio Chauvin cuando participaba en la vigilia pública semanal por la "desaparición" de los hermanos Restrepo. El 14 de febrero varios miembros de la policía le sujetaron, le cubrieron la cabeza con una capucha, le esposaron y se lo llevaron en un coche a un edificio de la policía. Allí le esposaron a una silla y le golpearon en la cara y en el estómago. Luego tiraron la silla al suelo y le golpearon en las plantas de los pies. Posteriormente le vendaron los ojos y le liberaron cerca del Parque El Ejido en Quito, la capital."

Amnistía Internacional manifesto preocupación "porque las autoridades no han adoptado medidas eficaces para garantizar la seguridad de José Ignacio Chauvin a pesar de que la organización ya había planteado sus preocupaciones al gobierno.

Según los informes, siendo estudiante de 17 años de edad, Chauvin fue detenido en Quito a la salida de un recital de poesía celebrado en conmemoración del quinto aniversario de la "desaparición" de los hermanos Restrepo. Seis hombres vestidos de civil le detuvieron, le encapucharon y le obligaron a subir a una furgoneta donde le dieron patadas y golpes y le aplicaron descargas eléctricas en los genitales con un instrumento que generaba impulsos eléctricos. Chauvin perdió el conocimiento y lo recuperó cuando le echaron agua encima. Según los informes, entonces subió a la furgoneta otro hombre vestido con ropas de civil que le siguió golpeando con una especie de guante que contenía cristales rotos provocándole numerosas lesiones en manos, pecho, cabeza y estómago. Este hombre también amenazó a Chauvin con arrojarle desde un paso elevado de peatones. Finalmente subió a la furgoneta un agente de policía uniformado que ordenó que dejaran de pegarle. Chauvin fue abandonado en la calle. Las amenazas de muerte y la tortura fueron denunciadas ante una organización de derechos humanos local, ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y ante Roberto Dunn Barreiro, ministro del Gobierno y Policía. Al parecer este último ha declarado a la prensa que las denuncias de tortura dentro de una furgoneta policial eran un invento exagerado.

Según los informes, al día siguiente, encontrándose cuando Chauvin estaba en su domicilio en Quito, una persona sin identificar le gritó a través de una ventana abierta: "Te voy a matar, hijo de puta". A consecuencia de los sucesos mencionados, Chauvin se marchó a casa de unos familiares en la provincia de Loja. La noche del 22 al 23 de enero vio un vehículo azul sin placas de matrícula y con cristales oscuros estacionado frente a la casa.

Activismo político

Red Juvenil de Derechos Humanos y la Red de Solidaridad Campesina 

A su regreso del exilio, en el año 1997, trabajo con los damnificados del Fenómeno Natural de El Niño en las comunas peninsulares de La Delicia y El Tambo, en la costa central ecuatoriana. En el año 1998, como miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (ADPH), participó del proyecto: "Opción de Grado en Derechos Humanos" dirigido a los colegios quiteños. Con este preámbulo forma la Red Juvenil de Derechos Humanos. 

Posteriormente , como parte de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), recolecta denuncias sobre maltratos a los habitantes de la frontera entre Colombia y Ecuador por parte de las fuerzas regulares e irregulares que tienen presencia en la zona, esto da origen a la creación de la Red de Solidaridad Campesina. La ALDHU denunció internacionalmente el problema del riego de glifosato. en las plantaciones fronterizas debido a las graves consecuencias en la salud de los habitantes de la frontera colomboecuatoriana.

Brigada Nacional Simón Bolívar 
Chauvin crea la Brigada Nacional Simón Bolívar, una organización de carácter nacional, que brindò apoyo logístico en las campañas electorales en el proceso de la Revolución Ciudadana, del Presidente ecuatoriano Rafael Correa.

Caso "Huracán de la frontera" 

Chauvín fue acusado el 29 de enero de 2009 por la juez Zoila Alvarado de estar presuntamente implicado en el caso "Huracán de la frontera" en relación con los hermanos Edison, Miguel y Jefferson Ostaiza, también acusados de manejar una red de narcotráfico en asociación con la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Fue acusado también por el fiscal antinarcóticos del Guayas, Jorge Solórzano, en febrero de 2009 de ser el enlace entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del presidente ecuatoriano Rafael Correa. Chauvín no negó la relación con los hermanos Ostaiza, además afirmó "ser revolucionario" y haberse reunido en cerca de siete ocasiones con el líder de las Farc, Raúl Reyes. Tras la muerte de Reyes, Chauvín afirmó que él logró junto con el exministro de Seguridad y de Gobierno Gustavo Larrea "revivir el proceso de intercambio humanitario". El presidente ecuatoriano Rafael Correa advirtió a Chauvín sobre una posible "traición a la patria" en caso de haber aceptado la presencia de la guerrilla de las Farc en Ecuador, cuando la posición oficial del gobierno de Correa ha sido la de negar que sea tolerante o cómplice de las Farc. Aún no es claro si la reunió entre Chauvín y Reyes se dio en Colombia o Ecuador, pero Chauvín en una declaración ante un fiscal aseguró nunca haber estado en Colombia, pero el 5 de febrero de 2009 habría dicho que el encuentro si habría sido en Colombia, tesis que fue secundada por el coronel (r) ecuatoriano Mario Pazmiño. Reyes mantuvo un campamento en la selva ecuatoriana de la provincia de Sucumbíos, donde murió tras un ataque por parte de las Fuerzas Militares de Colombia y que generaron en 2008, la Crisis diplomática andina, y que llevó eventualmente al rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador. 

Según Chauvín, las acusaciones estarían encaminadas contra un sector de Acuerdo País, contra miembros del Movimiento País que son Rafael Correa, Gustavo Larrea, Ricardo Patiño y Alberto Acosta Espinosa, con el fin de aportar información de inteligencia a Colombia y Estados Unidos. Chauvín no negó su amistad con Édison Ostaiza, hermano de Jefferson Ostaiza (prófugo) quien es el principal sospechoso de liderar una supuesta red de narcotráfico. Esto consta en el expediente número 8471 2008, páginas 242 a 254 del caso Huracán de la Frontera de la Fiscalía Antinarcóticos del Guayas, Ecuador.

Véase también 
 Rafael Correa
 Conflicto armado colombiano
 Operación Fénix
 Crisis diplomática de Colombia con Ecuador y Venezuela de 2008

Referencias

Enlaces externos 
 José Ignacio Chauvin
 

Políticos de Ecuador